Бибиков, Сергей:
 Бибиков, Сергей Ильич (1851—1903) — генерал-лейтенант, комендант Императорской Главной квартиры.
 Бибиков, Сергей Николаевич (1908—1985) — советский археолог и педагог, доктор исторических наук.